Fågelholm kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Fågelholmarna, öar och fågelskyddsområde, Hallands län,

Åland 

 Fågelholm, Brändö,